Jovens Turcos — movimento revolucionário do início do século XX que deu origem à República da Turquia
Jovens Turcos (Brasil) — grupo de oficiais reformistas brasileiros do início do século XX
Jovem Turquia — grupo de oficiais revolucionários portugueses do início do século XX

Ver também
Jovens Otomanos — movimento político otomano (turco) do século XIX que de alguma forma foi antecessor dos "Jovens Turcos".

Desambiguação